Heiliger Simeon steht für:

 Simeon (Prophet) (um 55 v. Chr.–um 5 v. Chr.), Person der Bibel
 Simeon von Trier (980/990–1035), byzantinischer Mönch und Eremit
 Symeon Stylites der Ältere (auch Simeon, der Stylit; 389–459), syrischer Eremit

Siehe auch:
 Simeonskirche, Kirchen dieser Heiligen